Робертины () — французский феодальный род из Хеспенгау, позже королевская династия, названный по имени Роберта Сильного, который заложил основу для возвышения своих потомков в середине IX века. После того, как потомок Робертинов Гуго Капет в 987 году был выбран королём Франции, род стал называться Капетинги.

Происхождение 
Уже среди средневековых авторов о происхождении Роберта Сильного не было единого мнения. Так, в XIII веке противники Капетингов придумали легенду о происхождении тех «из народа». Например, в «Божественной комедии» Данте Алигьери называл Гуго Капета потомком мясника. Современные исследования доказали несостоятельность и фальшивость этой легенды: Роберт Сильный, вне всяких сомнений, происходил из знатного франкского рода.

В первоисточниках указываются только общие сведения о происхождении Роберта Сильного. При этом их свидетельства противоречат друг другу: в «Ксантенских анналах» и «Деяниях саксов» Видукинда Корвейского сообщается о Франконии; в «Хронике» Регино Прюмского и «Miracula Sancti Benedicti» — о Саксонии. Вторую версию поддерживал историк Э. Фавр, но, по мнению Р. Мерле, она легендарна. Аббон Горбатый называл Эда, сына Роберта, нейстрийцем. В других исторических источниках о происхождении Роберта не сообщается.

В хартии о подтверждении неким графом Робертом дарения аббатству Сен-Мартен-де-Тур граф Орлеана Эд (его дочь Ирментруда была женой короля Карла II Лысого) был назван его дядей. На основании анализа этого текста историк  предположил, что отцом Роберта Сильного был погибший в июне 834 года граф Блуа Гильом. Однако используемый в документе термин «avunculus» в строгом смысле означал «дядя по матери», в то время как дядя по отцу обычно назывался «patruus». Поэтому Роберт мог быть и сыном сестры Эда Орлеанского и Гильома Блуаского. Однако не исключено, что хартия относится не к Роберту Сильному, а его сыну Роберту I, и тогда племянницей Эда Орлеанского была жена Роберта Сильного, а не его мать.

В настоящее время наиболее распространённой является версия происхождения Роберта от графов Вормсгау. Её впервые выдвинул Карл Глёкнер и развил . Согласно ей, Роберт Сильный тождественен графу Роберту IV, сыну умершего около 834 года графа в Вормсгау и Оберрейнгау Роберта III и Вильтруды. Этот граф Роберт упоминается как «Роберт, сын графа Роберта» () в 836 году в хартии о дарении Лоршскому аббатству двух имений в Меттенхейме и Вормсгау. Хотя эта гипотеза не подтверждается первичными источниками, она согласуется с версией Видукинда и «Ксантенских анналов» о франконском происхождении Роберта. В основе такого предположения, в первую очередь, лежат данные ономастики. В том числе, её сторонниками утверждается, что имя Роберт было уникальным для французской знати первой половины IX века. Однако в тот период был ещё как минимум один Роберт — сеньор или граф Сессо в Берри.

Также не исключено, что Роберт Сильный был родственником умершего в 852 году графа Труа Аледрама I. На это родство указывал Регино Прюмский. Кроме того, в датированном 14 сентября 937 года документе о дарении одного владения монастырю Сен-Мартен-де-Тур, указывается, что оно было унаследовано Робертом Сильным от графа Аледрама, получившего его от Карла Великого. Однако возможно, что эти родственные связи идут по женской линии или через жену Роберта Сильного.

Ещё одна гипотеза о происхождении Роберта связана с тем, что в «Europäische Stammtafeln» указана первая жена Роберта по имени Агана. Первоначальный источник этого утверждения неизвестен, но, вероятно, это свидетельство основано на сообщении «Miraculis Sancti Genulfi», в котором сообщается о «Роберто», имевшем жену по имени Агана. Кристиан Сеттипани идентифицировал его как Роберта, сеньора Сессо в Берри, сестрой которого, по предположению, могла быть супруга Пипина I Аквитанского. Скорее всего, отцом этого Роберта был граф Мадри Теодеберт, который состоял в близком родстве с Нибелунгидами, боковой ветвью Пипинидов. Однако также существовала версия, что этого Роберта следует отождествлять с Робертом Сильным.

История рода 
Родоначальник, Роберт Сильный, впервые упоминается в 836 году. Вскоре, в 840 году, распалась империя Людовика I Благочестивого и между его сыновьями началась борьба за власть. Роберт выступил на стороне Карла Лысого, короля западной Франкии, который был зятем графа Эда Орлеанского, близкого родственника Роберта. В результате Роберт был вынужден оставить свои владения, вошедшие в состав государства Лотаря I и перебраться на Запад. В 852 году Карл Лысый сделал Роберта светским аббатом в Мармутье в Туре, а в следующем году Роберт стал missus dominicus в областях Мэна, Анжу и Турени, отнятых у Роргонидов. Фактически в руках Роберта оказалась вся Нейстрия. Целью этого была защита владений Карла от набегов викингов и бретонцев.

Известно, что в 852—853 Роберт выполнял обязанности особого королевского уполномоченного в районе Мэна, Анжу и Турени. В 856 году король Карл в качестве компенсации за потери во время войны с королём Бретани Эриспоэ отдал во владение Роберта Отён и Невер в Бургундии. Но после того, как Карл сделал своего сына Людовика Заику правителем Нейстрии, обеспокоенный потерей своего влияния Роберт присоединился к восстанию знати против короля (858 год), поддержанное Людовиком Немецким, а его владения были конфискованы. Но в 861 году Роберт помирился с Карлом и получил Тур и Анжер, а также титул «маркиз Нейстрии». В 865 году Робер получил Отён, Невер и Осер взамен Тура и Анжера, но в 866 году был произведен обратный обмен.

После набегов викингов, обосновавшихся в устье Луары (853 год) и Сены (856 год), на Париж Карл Лысый поручил защиту от них Роберту Сильному, сделав его графом Парижа. Роберт начал укреплять древний город и непрерывно сражался против норманнов, пока не погиб 15 сентября 866 года в сражении при Бриссарте. Его войска при этом одержали победу.

На момент смерти Роберта его сыновья Эд и Роберт были ещё слишком юными, чтобы унаследовать владения отца. Нейстрию получил их сводный брат Гуго Аббат (сын Аделаиды Турской от первого брака с Конрадом I Старым, графом Осера, происходивший из дома Вельфов), а Парижское графство — двоюродный брат Гуго Аббата Конрад Чёрный. Только после их смерти Эд смог получить эти владения — в 882 году Париж, а в 886 году Нейстрию.

В 886 году Эд командовал обороной Парижа во время осады его норманнами, при этом зарекомендовал себя как отважный воин и талантливый полководец. Его достоинства особенно ярко проявились на фоне трусливого поведения Карла Толстого, который так и не отважился прийти на помощь осажденному городу. Когда Карла Толстого свергли с престола в 887, Эд был провозглашён королём западных франков и был коронован в Компьене в феврале 888 года. Ему сразу пришлось столкнуться с большим количеством проблем. С севера Францию одолевали норманны, отложились Бретань и Аквитания. Реймсский архиепископ Фульк постоянно плел интриги против Эда. Через несколько недель после избрания Эд встретился с Арнульфом Каринтийским и признал себя его вассалом. В ноябре 888 года Эд короновался в Реймсе, и Арнульф прислал ему из Ахена мантию и корону.

Война с норманнами не принесла Эду успеха. В 889 году ему пришлось откупиться при очередной осаде Парижа, в 890 году норманны разорили Пикардию, а ещё год спустя разбили французское войско при Вермандуа. При решении внутренних проблем Эду повезло больше. В 892 году архиепископ Фулькон возглавил заговор, к которому присоединились Вальтгар Ланский и Рамнульф Аквитанский. Мятежники обвинили Эда в лишении власти представителей законной династии Каролингов. Эд подавил восстание в Лане. Граф Вальтгар был осужден и казнен. Рамнульф умер в разгар войны, а его союзники разбиты. В 893 году Фулькон помазал на царство последнего Каролинга, Карла Простоватого, сына Людовика Заики. Эд пошел войной на Карла и вытеснил его в Лотарингию. В 897 году они помирились, и бездетный Эд признал Карла своим наследником, отдав ему северный район Сены.

Роберт к моменту смерти Эда был одним из самых могущественных феодалов Франции. Ему принадлежали графства Анжу, Турень, Блуа, Шартр, Готине, Мен, Санли, Париж, Мелен, Этамп и Орлеан. Отважный и решительный, он, тем не менее, согласился с решением брата Эда о назначении наследником Карла Простоватого и долго служил ему. Карл сделал Роберта графом Французским, фактически доверил ему управление страной и всегда прислушивался к его советам. Однако на съезде в Суассоне в 920 году Карл жестоко обидел Роберта, посадив его справа от себя, а слева — своего друга Гаганона, человека безродного и неизвестного. Оскорбленный Роберт удалился со своими соратниками и вскоре направил к королю послов, уведомив его, что если тот не прогонит Гаганона, то Роберт его безжалостно повесит. Король не пожелал отказаться от дружбы с Гаганоном. Роберт уехал в Тур, где держал совет с приближенными. На совете решили захватить Карла в опочивальне, когда тот будет беззащитен. Однако, когда король уже находился в руках мятежников, явился архиепископ Реймский Херивей и освободил его, а чуть позже примирил с Робертом.

Роберт не оставил честолюбивых замыслов о захвате власти. В 922 году он заключил союз с Гизельбертом Лотарингским, Гербертом II де Вермандуа, Раулем Бургундским и Готье, архиепископом Сансским, давним противником Реймских архиепископов. Мятежники выгнали короля из Лана, где тот жил, и оттеснили за Маас. Карл укрылся в Льеже. На съезде в Суассоне Роберт был избран королём и вскоре короновался в Реймсе. Однако Карл не оставил надежду вернуть трон. Он собрал войско из верных ему лотарингцев, переправился через Маас и подступил к Суассону. В воскресенье 15 июня 923 года, в день, когда франки доселе не осмеливались сражаться, состоялась решающая битва, в которой Роберт погиб, пронзенный копьем. Сын Гуго и Герберт II де Вермандуа обратили Карла в бегство, но преследовать не стали, так как нужно было позаботиться о погребении Роберта. Позже Герберт смог пленить Карла, который пробыл в заключение в замке Перонна до самой своей смерти. А новым королём знать избрала Рауля Бургундского.

Единственный сын Роберта, Гуго Великий, не возражал против избрания Рауля, женатого на его сестре Эмме. Он поддерживал Рауля в борьбе с графами и герцогами, отказывавшими признавать королевскую власть. В 930 году Гуго поссорился с Гербертом II де Вермандуа из-за архиепископской кафедры в Реймсе. Король стал на сторону Гуго и выступил против Герберта. После трехнедельной осады его армия взяла Реймс, а затем последовательно захватила несколько городов Герберта, включая Лан. В 935 году Герберт уже был готов заключить мир, но Рауль неожиданно умер от заразной болезни в 936 году.

Гуго, будучи самым могущественным феодалом, мог стать королём, однако он предпочитал быть сильным феодалом при слабом короле, пригласив на трон Людовика IV, сына Карла Простоватого, получив взамен титул «герцог Франции». Началась борьба за власть, в которой приняли участие все феодалы Империи, включая короля Германии и герцога Лотарингии. В 945 году Людовик IV попал в руки герцога и брошен в тюрьму. Однако под давлением других феодалов, через год король был отпущен.

Когда в 954 году умер Людовик IV, его вдова Герберга обратилась за помощью к Гуго Великому, умоляя того поддержать совсем юного Лотаря. Гуго согласился помочь, и вскоре 13-летний Лотарь был коронован королём Франции. К этому времени в личных владениях короля остался лишь город Лан, а потому Лотарь всецело зависел от своих вельмож и, в первую очередь, от Гуго.

Вскоре после коронации Лотарь с матерью отправились в гости к Гуго. Тогда же был организован поход на Аквитанию против Вильгельма Пуату, который не хотел уступать Гуго титул герцога Аквитанского. Вильгельм был разбит, а жители Пуату выразили Гуго свою покорность. По возвращении в Париж летом 956 году Гуго заболел и умер. Лотарь передал титул герцога его сыну Гуго Капету, ставшему родоначальником династии Капетингов.

Генеалогия Робертинов 
Роберт Сильный (ок. 820—15 сентября 866) — граф Тура, Блуа и Анжера (853—858, 861—865, 866), граф Отёна, Невера и Осера (865—866), Парижа (860-е—866), маркиз Нейстрии с 861; 1-я жена: Агана; 2-я жена (с ок. 863/864): Аделаида Турская (ок. 840—ок. 882), дочь графа Гуго Турского (ок. 765—ок. 837), вдова Конрада I Старого, графа Осера
 (от 1-го брака) сын, унаследовал владения в Бургундии
 (от 1-го брака) Рихильда де Блуа (род. ок. 852), наследница Блуа; по одной из версий, была женой Тибо Старого (880/890—до 942), виконта Блуа (906), виконта Тура (908), графа Тура и Блуа (возм. 940)
 (от 2-го брака) Эд (ок. 862—январь 898), граф Парижа (882—888), граф Тура, Блуа и Анжера (886—888), маркграф Нейстрии (886—888), король Франции с 888; жена (с ок. 881): Теодерада, дама де Лаши, дочь Алерама II, графа Лаона
 Рауль (ок. 882—после 898), король Аквитании
 Арнульф(ок. 885—898)
 Гюи (ок. 888—после 903)
 (от 2-го брака) Роберт I (ок. 865—923), граф Парижа, Тура, Блуа и Анжера (888—922), маркиз Нейстрии (888—922), король Франции с 922; 1-я жена: Аэлис (Мэнская); 2-я жена (с ок.894): Беатриса де Вермандуа (ок. 880—после 931), дочь Герберта I, графа де Вермандуа.
 (от 1-го брака) Адель (ок. 892—после 943); муж (с ок. 906): Герберт II (ок. 880—943), граф де Вермандуа
 (от 2-го брака) Эмма (ок. 895—934/935); муж (с ок. 918): Рауль (ум. 936), герцог Бургундии, позже король Франции
 (от 2-го брака) Гуго Великий (ок. 897—16 июня 956), граф Парижа с 922, герцог Франции с 936; 1-я жена (с ок. 914): Юдит (895—925), дочь Роже, графа дю Мэн и Ротильды, дочери Карла II Лысого, короля Франции; 2-я жена (с 926/927): Эдхильда (907/910—26 января 937), дочь Эдуарда I Старшего, короля Англии; 3-я жена (с 937/938): Гедвига Саксонская (ок.922—10 мая 965), дочь короля Генриха I Птицелова
 (от 3-го брака) Беатриса (938/942—после 23 сентября 987); муж (с 954): Фридрих (Ферри) I (ок. 912—18 мая 978 или 981), граф де Бар с ок.950, герцог Верхней Лотарингии с 959;
 (от 3-го брака) Гуго Капет (ок.940—24 октября 996), граф Парижа и герцог Франции (956—987), король Франции с 987, родоначальник Капетингов
 (от 3-го брака) Эмма (ок.943—после 19 марта 968); муж (с ок. 956): Ричард I Бесстрашный (ок. 935—20 ноября 996), герцог Нормандии с 942
 (от 3-го брака) Оттон (до 944—23 февраля 965), герцог Бургундии с 956; жена (с 955): Лиетгарда, дочь Гизельберта де Вержи, герцога Бургундии
 (от 3-го брака) Эд-Генрих (ок.946—15 октября 1002), граф Невера (ок. 965—987), герцог Бургундии с 965; 1-я жена (с 972): Герберга (944—986/991), графиня де Макон, дочь Лито I, графа де Макон, вдова Адальберта II Иврейского, короля Италии; 2-я жена (с до июня 992; разв. 996): Герсенда, дочь Гильома II, герцога Гаскони; 3-я жена (с марта 998): Маго де Шалон (974— после 1015), дама де Донзи, дочь графа Ламберта де Шалон, вдова барона Жоффруа I де Сеймура, сеньора де Донзи
 (от 3-го брака) Эрембурга (ок.999—после 1016); муж (с 1015): Далмас I де Сеймур (ум. 1032)
 (незаконный) Эд, виконт де Боне
 (незаконный) Герберт (ум. 995), епископ Осера с 971

Разветвление рода

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт Мирослава Марека
 Сайт MEDIEVAL LANDs
 Сайт Все монархии мира

Династии Франции